Кокуш Анатолій Якимович (*1951) — український інженер у галузі кінотехніки (операторської техніки для кіно й телебачення), фундатор фірми «Фільмотехнік»

 Кокуш — присілок, Калтасинський район, Башкортостан, Росія

Див. також 
 Кокуш-Кая